Парламентские выборы в Италии прошли 3 июня 1979 и принесли победу Христианско-демократической партии.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов.

Результаты выборов в Сенат.

Ссылки 

1979
Выборы 1979 года
Выборы в Италии
События 3 июня
Июнь 1979 года
1979 год в Италии